Чемпионат Колумбии по футболу 1951 — 4-й розыгрыш турнира.

Участники

Турнирная таблица

Бомбардиры

Источники 
 Чемпионат Колумбии 1951 на RSSSF

1951
Футбол в Южной Америке в 1951 году
1951 год в Колумбии